De TCR International Series 2016 was het tweede seizoen van de TCR International Series. Het kampioenschap bestond uit 22 races, verdeeld over 11 raceweekenden.

De Zwitser Stefano Comini wist met succes zijn titel te verdedigen.

Teams en coureurs
De banden voor het kampioenschap werden geleverd door Michelin.

Kalender

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.
 Beide races op het Circuito da Guia werden afgebroken voordat 75% van de raceafstand werd verreden. Voor deze races werden halve punten uitgereikt.

Rijders

2016
Autosport in 2016